Халс — фамилия.

Известные носители:

 Халс, Гарольд (1886—1949) — английский футболист, нападающий.
 Халс, Дирк (1591—1656) — нидерландский художник, брат Франса Халса.
 Халс, Рассел Алан (род. 1950) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Халс, Роб (род. 1979) — английский футболист.
 Халс, Сэмюэл (1746/7—1837) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Халс, Том (род. 1953) — американский актёр.
 Халс, Франс (1580—1666) — нидерландский художник.
 Халс, Франс ( ок. 1618—1669) — нидерландский художник.

Примечания